Lukunor Island kan syfta på följande platser:

Marshallöarna 

 Lukonor, ö, Likiep, 
 Lukunwod, ö, Mili,

Mikronesiens federerade stater 

 Lukunor, Chuuk, Lekinioch Municipality, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar